Segue em anexo as estatísticas do Guarani Futebol Clube.

Temporadas

Participações

Campanhas de destaque

Veja também 

Recordes do Guarani Futebol Clube
Públicos do Guarani Futebol Clube

Guarani